J92 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Beaconsfield
 J92 – in geometria, uno dei solidi di Johnson